Лас Чименеас има више значења:

 Лас Чименеас (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Чименеас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Чименеас (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику